Ватарі (Міяґі)
 Повіт Ватарі